Pottia är ett släkte av bladmossor. Pottia ingår i familjen Pottiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Pottia